Wilhelm Bornemann henviser til:

 Johann Wilhelm Bornemann (1766-1851) – tysk digter og lotteridirektør
 Wilhelm Bornemann (jurist) (1798-1864) – tysk jurist og politiker
 Wilhelm Bornemann (teolog) (1858-1946) – tysk teolog og salmedigter
 Vilhelm Bornemann (1731-1801) – dansk jurist og embedsmand